Er zijn in de wereld diverse politieke partijen met de naam Republikeinse Partij:
Republikeinse Partij (Verenigde Staten), politieke partij in de Verenigde Staten, de bekendste.
Republikeinse Partij van Albanië, politieke partij in Albanië .
Republikeinse Partij van Italië, politieke partij in Italië.
Republikeinse Partij van de Arbeid en Gerechtigheid, politieke partij in Wit-Rusland.
Republikeinse Boerenpartij, voormalige politieke partij in Tsjechoslowakije.
Republikeinse Partij (Noordelijke Marianen), politieke partij in de Noordelijke Marianen.
Republikeinse Partij (Namibië)
Republikeinse Volkspartij, politieke partij in Turkije.
Nederland
Republikeinse Partij Nederland (1965–68?), voormalige politieke partij te Rotterdam o.l.v. Arend Dunnewind.
Democratisch Republikeinse Partij (1966–19??), afsplitsing van de Republikeinse Partij Nederland o.l.v. Arend Dunnewind.
Republikeinse Democraten Nederland (1968–71?), voormalige politieke partij te Hoogeveen o.l.v. Klaas Hilberink.
Republikeinse Volkspartij (Nederland) (1994–2003), voormalige politieke partij o.l.v. John Gouweloos.

Zie ook:
Republikeinen (doorverwijspagina)